Un lambo puede referirse a:
Lambo, buque de carga tradicional indonesio.
 en argot, un automóvil deportivo de marca Lamborghini.
Modena Team, equipo de Fórmula 1 que usaba monoplazas de nombre Lambo.
 Lambo, personaje de la saga japonesa Katekyō Hitman Reborn!.